Listă de regizori de teatru se poate referi la:

 Listă de regizori de teatru albanezi 
 Listă de regizori de teatru americani 
 Listă de regizori de teatru australieni 
 Listă de regizori de teatru austrieci 
 Listă de regizori de teatru belgieni 
 Listă de regizori de teatru brazilieni 
 Listă de regizori de teatru britanici  (englezi, scoțieni)  
 Listă de regizori de teatru bulgari  
 Listă de regizori de teatru canadieni  
 Listă de regizori de teatru cehi  
 Listă de regizori de teatru chilieni  
 Listă de regizori de teatru chinezi  
 Listă de regizori de teatru croați  
 Listă de regizori de teatru danezi  
 Listă de regizori de teatru egipteni  
 Listă de regizori de teatru elvețieni  
 Listă de regizori de teatru finlandezi  
 Listă de regizori de teatru francezi
 Listă de regizori de teatru germani
 Listă de regizori de teatru greci
 Listă de regizori de teatru indieni
 Listă de regizori de teatru irlandezi
 Listă de regizori de teatru israelieni
 Listă de regizori de teatru italieni
 Listă de regizori de teatru japonezi
 Listă de regizori de teatru letoni
 Listă de regizori de teatru maghiari
 Listă de regizori de teatru mexicani
 Listă de regizori de teatru moldoveni
 Listă de regizori de teatru norvegieni
 Listă de regizori de teatru olandezi
 Listă de regizori de teatru peruani
 Listă de regizori de teatru polonezi
 Listă de regizori de teatru portughezi
 Listă de regizori de teatru români
 Listă de regizori de teatru ruși
 Listă de regizori de teatru sârbi
 Listă de regizori de teatru sloveni
 Listă de regizori de teatru sovietici
 Listă de regizori de teatru spanioli
 Listă de regizori de teatru suedezi
 Listă de regizori de teatru turci
 Listă de regizori de teatru uruguayeni